Rallo puede hacer referencia a:
 Rallo, pieza de cantarería similar al botijo.
 Juan Ramón Rallo, economista y abogado español.